Henri Dupuy de Lôme – ingegnere navale e politico francese
 Dupuy de Lôme (A 759) – nave raccoglitrice di informazioni o di ricerche elettromagnetiche 
 Classe Dupuy de Lôme – classe di sommergibili della marina militare francese
 Dupuy de Lôme (incrociatore) –  incrociatore corazzato francese